Эльхадж Усман Барри (родился 27 сентября 1991 года), также известный как Пато — гвинейский футболист, играющий на позиции нападающего за аравийский клуб «Аль-Вахда Мекка».

Карьера 
В Африке Барри играл за футбольные клубы Гвинеи и Туниса: «Хоройя» и «Этуаль дю Сахель».

Дебютировал за сборную Гвинеи в 2011 году и участвовал в Кубке африканских наций 2012 года. Всего в 2011—2012 годах сыграл три матча. После 2012 года несколько раз вызывался в сборную, но на поле не выходил.

В июле 2012 года игрок был на просмотре в «Таммеке» и в конце месяца подписал контракт с клубом. Барри дебютировал за команду 29 сентября, когда вышел на замену во втором тайме и забил свой первый гол всего через пять минут. 21 октября 2012 года Пато сделал хет-трик в матче за сохранение прописки в элите против «Калев Таллин» и помог своей команде одержать победу со счётом 4:1. Несколько дней спустя он подписал новый трёхлетний контракт с клубом.

В январе 2013 года он перешёл в греческую «Кавалу» на правах аренды до конца 2012/13 сезона. Затем играл за венгерский «Кечкемет» и клубы низших дивизионов Греции. 25 июля 2015 года Барри подписал трёхлетний контракт с «Ларисой». В составе клуба стал победителем первого дивизиона сезона 2015/16. 29 июня 2016 года стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.

В 2018 году Барри перешёл в саудовский клуб «Аль-Хазм». Поиграв за несколько других аравийских клубов, 23 сентября 2020 года вернулся в «Аль-Хазм», в составе которого выиграл Первый дивизион. 17 августа 2021 года перешёл в «Аль-Вахда Мекка».

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Гвинеи
Игроки сборной Гвинеи по футболу
Игроки ФК «Этуаль дю Сахель»
Игроки ФК «Таммека»
Игроки ФК «Кавала»
Игроки ФК «Кечкемет»
Игроки ФК «Панахаики»
Игроки ФК «Лариса»
Игроки ФК «Аль-Хазм»
Игроки ФК «Аль-Оруба» Эль-Джауф
Игроки ФК «Абха»